«Белый охотник, чёрное сердце» () — приключенческий фильм режиссёра Клинта Иствуда 1990 года. Экранизация романа 1953 года Питера Виртела.

Сюжет 
1950-е годы. Кинорежиссёр и охотник Джон Уилсон отправляется в Африку на съемки фильма. Компанию ему составляет сценарист Пит Веррилл. Впрочем цель Уилсона не фильм, а очередной трофей — слон с большими бивнями. Между Верриллом очарованным природой континента и азартным охотником Уилсоном возникает конфликт. Найти слонов помогает местный чернокожий следопыт Киву. Уилсон берет на прицел великолепного самца, но, замечая, что тот на самом деле защищает слоненка, медлит с выстрелом. Следопыт, пытаясь спасти белого охотника гибнет.

В ролях 
 Клинт Иствуд — Джон Уилсон
 Джефф Фэйи — Пит Веррилл
 Джордж Дзундза — Пол Лэндерс
 Алан Армстронг — Ральф Локхарт
 Мариса Беренсон — Кей Гибсон
 Тимоти Сполл — Ходкинс
 Мел Мартин — миссис Макгрегор
 Ричард Вэнстоун — Фил Данкан
 Родди Мод-Роксби — Томпсон
 Эдвард Тюдор-Поул — Рейссар
 Норман Ламсден — Батлер Джордж
 Шарлотт Корнуэлл — мисс Уилдинг
 Ричард Уоруик — Бэзил Филдс
 Кэтрин Нилсон — Ирен Саундерс

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Клинт Иствуд
 Сценарий: Берт Кеннеди, Питер Виртел, Джеймс Бриджес
 Продюсер: Клинт Иствуд
 Оператор: Джек Н. Грин
 Художник: Джон Грэйсмарк
 Композитор: Ленни Найхауз
 Монтаж: Джоэл Кокс

Прототипом героя Иствуда в фильме был режиссёр Джон Хьюстон — постановщик картины «Африканская королева» (1951). Фильм был снят по роману Питера Виртела, сопровождавшего Хьюстона в Африку на эти съёмки.

Критика 
Фильм был включен в программу Каннского кинофестиваля 1990 года. Из 35 рецензий на сайте Rotten Tomatoes 30 были положительными, рейтинг свежести составил 86 %. Консенсус критиков: «это мощная, умная, захватывающая медитация на тему мужественности и неуверенности художников».

Оценка критиками фильма со временем возросла, особенно в свете фильмов, снятых Иствудом сразу после него. Джим Хоберман из журнала «The Village Voice» написал, что это лучшая работа Иствуда до выхода «Непрощенного». Дейв Кер и Джонатан Розенбаум считают фильм шедевром, причем Розенбаум указывает на брехтовскую природу игры Иствуда, так как Иствуд никогда не исчезает в том образе, который он воплощает.

Кассовые сборы 
Общие сборы фильмы составили чуть более 2 миллионов долларов, что значительно ниже бюджета фильма в 24 миллиона долларов.

Примечания

Литература 
 Hughes, Howard, Aim for the Heart: The Films of Clint Eastwood, I.B. Tauris, London, 2009, ISBN 978-1-84511-902-7.

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы Клинта Иствуда
Приключенческие фильмы США
Фильмы о слонах
Фильмы США 1990 года
Фильмы Warner Bros.